Brings steht für

 eine Kölner Mundart-Band, siehe Brings

Brings ist der Familienname folgender Personen:
 Rolly Brings (* 1943), deutscher Musiker und Texter 
 Franz-Wilhelm Brings (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Ingeborg Brings (* 1963), deutsche Fernsehschauspielerin
 Andy Brings (* 1971), Musiker, Produzent und Filmemacher